PCR – (od ang. Polymerase Chain Reaction) reakcja łańcuchowa polimerazy
 PCR – (fr. Parti communiste réunionnais) komunistyczna Partia Reunionu
 PCR – (rum. Partidul Comunist Român) rumuńska Partia Komunistyczna